

Geografia 
 Ferriere – comune italiano della provincia di Piacenza
 Ferriere – frazione di Lumarzo in provincia di Genova
 Le Ferriere – frazione di Latina

Altro 
 Serge Raynaud de la Ferriere – esoterista e filosofo francese

 Ferriere Fieramosca – ferriere situate in Calabria, nelle Serre Calabresi
 Ferriere di Sassello – ferriere situate in Liguria, nel territorio di Sassello
 Ferriere di Valpiana – ferriere situate in Toscana, presso Valpiana (Massa Marittima)
 Acciaierie e Ferriere Lombarde – azienda siderurgica della famiglia Falck

Pagine correlate 
Ferrière – pagina di disambiguazione
Ferrières – pagina di disambiguazione
La Ferrière – pagina di disambiguazione